Кыска-кюй (,  от ҡыҫҡа — короткий, көй — напев, мелодия) — жанр башкирского и татарского музыкально-поэтического фольклора, быстрая короткая песня.

История 
Первые записи кыска-кюй опубликованы С. Г. Рыбаковым в книге «Музыка и песни Уральских мусульман с очерком их быта» (СПб., 1897).

Характеристика жанра 
Кыска-кюй в башкирской и татарской народной музыке является жанровой противоположностью узун-кюй. Является средством выражения оптимизма, эмоционального подъема. Отличается танцевальностью и активной ритмикой. Особенность жанра — квадратность мелодической и метроритмической структуры, периодичность и равномерное чередование ритмических долей.

Кыска-кюй исполняется в быстром темпе.

Стихи складываются из восьми или семи слогов, которые делятся на полустишия (4+4, 4+3 слога).

К кыска-кюй относятся мелодии плясок и лирических танцев (бейеү көйө, бию көе) «Ирендык», «Семь девушек», «Алты егет», «Зарифа», (kыланып-бейеу) «Алтын комеш», «Агидель каты ага», «Әпипә», «Кара юрга», «Карабай», «Гульназира», пьесы «Кук дунэн», «Турат сагылы», марши «Перовский», «Маршрут», «Ак-Мечеть», Тала, тала, зимагорские песни.

Влияние на книжную поэзию 
Форма силлабического стиха с регулярным чередованием 8 и 7 слогов была заимствована из фольклора в авторскую башкирскую поэзию XX века. По данным , в этой форме написано около 8 % всех башкирских стихотворений. Пик интереса к этой форме приходится в башкирской поэзии на 1940-е годы. Это военное время, в которое поэты тяготели к «публицистической лирике», форме «стиха-агитки», и форма кыска-кюй подходила для этого больше, чем другие жанры.

Основные темы кыска-кюй в башкирской поэзии — пламенная любовь, изображение цветов и растений, пение птиц.

Литература 
 Лебединский Л. Н. Башкирские народные песни и наигрыши. М., 1962.
 Сулейманов Р. С. Жемчужины народного творчества Урала. Уфа, 1995.
 Нигмедзянов М. Н. Татарская народная музыка. Казань, 2003.
 Абдуллин А. Х. Татарская народная песня: тематика, жанры и некоторые особенности народного исполнительства Текст.: автореф. дис. . канд. искусствоведения /А. X. Абдуллин. — Л., 1971.-24 с.
 '' Башкирский стих XX века. Корпусное исследование. СПб., 2019. 344 с.

Примечания

Ссылки 
 Сальманова Л. К. Кыска-кюй.// Статья в Башкирской энциклопедии. 
 http://ufa-gid.com/encyclopedia/kyska_kui.html
 http://posredi.ru/knb_K_Kiska-kuy.html
 Музыкальная культура татар
  Сарварова Л. И., Обрядовая культура татар-мишарей: к вопросу о межэтнических связях 
 
 Народная Татарская Песня — Бас, кызым, Эпипэ

Башкирская музыка
Музыкальные жанры
Татарская музыка